est un genre éteint de très grands ptérosaures ptérodactyloïdes, à très courte queue, de la famille des cténochasmatidés. Il a été découvert dans le Crétacé inférieur du nord-est de la Chine.

Il provient de la formation géologique d'Yixian dans un niveau d'âge Aptien de la province chinoise du Liaoning. Il appartient au biote de Jehol.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 2012 par Lü Junchang, Pu Hanyong, Xu Li, Wu Yanhua, Wei Xuefang.

Étymologie 
Le nom de genre Moganopterus est composé des noms Mo et Gan, ceux d'un couple formé par Mo Ye et Gan Jiang, deux forgerons en grande partie mythiques qui auraient forgé une paire d'épées qui porte leurs noms et qui rappelle ici les deux mâchoires de l'animal ; le mot du grec latinisé pteron, « aile », termine le nom. Le nom d'espèce zhuiana rend hommage à Zhu Haifen qui a fourni le fossile aux paléontologues.

Découverte 
Moganopterus est connu par son spécimen holotype, répertorié 41HIII0419. Il se compose d'un crâne presque complet, comprimé et présent en empreinte et contre-empreinte ; il possède sa mandibule ainsi que deux vertèbres cervicales (II et IV).

Description 
Il s'agit d'un très grand ptérosaure dont la partie préservée du crâne mesure  de longueur, et la partie conservée de sa mandibule, qui est dépourvue de quille, . La 4 vertèbre du cou mesure . Ce crâne est le plus grand connu pour un ptérosaure à dents. L'extrapolation à partir de la taille du crâne pour estimer l'envergure de l'animal donne, selon ses inventeurs, au moins  et probablement plus de , ce qui en ferait un des plus grands ptérosaures connus.

Il est aussi caractérisé par :
 le crâne, sans sa crête, est 11,5 fois plus long que haut ;
 l'arrière du crâne porte une crête pariétale longue et étroite qui forme un angle de 15° avec l'axe du crâne ;
 une grande ouverture dans l'os nasal, la fenestra nasoantorbitalis, de forme rectangulaire qui représente 22% de la longueur du museau ;
 des mâchoires très allongées à bordures rectilignes ;
 la présence de 64 dents (15 paires dans la mâchoire supérieure et 17 paires dans la mandibule). Elles sont coniques, longues, pointues et légèrement recourbées ;
 les dents sont situées de l'extrémité antérieure du museau jusqu'à l'arrière des fenestrae ;
 les 2 vertèbres cervicales connues sont 5 et 7,5 fois plus longues que hautes.

Classification 
Lors de sa description par Lü Junchang et ses collègues en 2012, Moganopterus a été classé comme un Ornithocheiroidea, dans la famille des Boreopteridae et plus précisément dans la sous-famille des Moganopterinae à laquelle il a donné son nom, un petit clade où il est en groupe frère avec le seul genre Feilongus.
   
L'étude phylogénétique réalisée par B. Andres et ses collègues en 2014, modifie complémentent la phylogénie de Moganopterus qui est placé parmi les Ctenochasmatoidea, et attribué à la famille des cténochasmatidés et à la sous-famille des gnathosaurinés, mais toujours en groupe frère du genre Feilongus, comme le montre leur cladogramme ci-dessous. Cette hypothèse est confirmée par une vaste analyse phylogénétique conduite en 2018 par N. R. Longrich, D. M. Martill et B. Andres qui reprend simplement le nom de la sous-famille des Moganopterinae, proposé par Lü en 2012, pour le petit clade composé de Feilongus et Moganopterus :

Voir aussi 
 Huanhepterus
 biote de Jehol

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Tétrapode du Crétacé inférieur
Animal du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2012
Paléontologie en Chine